Ablabi, metge de la Grècia romana, posterior a Galè
 Flavi Ablavi, cònsol romà el 331
 Ablabi l'Il·lustre, gramàtic i bisbe de Nicea el 
 Ablabi, historiador romà, autor d'una història dels gots citada per Jordanes
 Ablavi Murena, prefecte del pretori, personatge probablement fictici